

Miasta 

Lista miast Cesarstwa Niemieckiego o populacji przekraczającej 50 tys. mieszkańców w 1900 roku oraz ich współczesna przynależność państwowa.

Przypisy 

Cesarstwo Niemieckie
Miasta w Niemczech